Пива може да се отнася за:

 Пива (манастир) – манастир в Черна гора;
 Пива – историко-географска област в Черна гора;
 Пива (река) – река в Черна гора.